Топі́га — українське прізвище.

Відомі носії 

 Богдан Топіга — полковник Черкаський 1648 року.
 Марко Топіга — полковник Черкаський 1648—1649 років.

Прізвища на -га